Jablokow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Jablokow (1933–2017), russischer Biologe und Umweltpolitiker
 Nikolai Jablokow, sowjetischer Skispringer
 Nikolai Pawlowitsch Jablokow (1925–2021), russischer Rechtsanwalt und Wissenschaftler